Bema – comune italiano
 Béma – comune malese
 Bema – presbiterio nella Chiesa ortodossa